PJS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port San Juan (Stati Uniti)